Wood County er navnet på fire countys i USA:

 Wood County, Ohio
 Wood County, Texas
 Wood County, West Virginia
 Wood County, Wisconsin